Клини́ческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Клиническая улица — прежнее название улицы 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже.
 Клиническая улица — улица в Калининграде.
 Клиническая улица — улица в Краснодаре.
 Клиническая улица — прежнее название улицы Еланского в Москве.
 1-я Клиническая улица — улица в Новосибирске.
 Клиническая улица — улица в городе Самаре.
 Клиническая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Клиническая улица — улица в Саратове.
 Клиническая улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Клиническая улица — улица в Киеве.

См. также 
 Клиническая аллея
 Клинический переулок
 Клинический проезд